Soundtrack to the Apocalypse — бокс-сет американской трэш-метал группы Slayer, вышедший в 2003 году. Выпущен он был тремя компакт-дисками плюс один DVD (стандартный выпуск) или четыре компакт-диска плюс один DVD (Deluxe выпуск). Deluxe выпуск также включает настенный баннер, проход покупателя за кулисы и буклет на 60 страниц, в котором описана история группы.

История 
Группа много времени думала о названии альбома. Вокалист Том Арайа тогда предложил, что, если бы они когда-либо решили выпустить сборный альбом, то «Soundtrack to the Apocalypse» был бы соответствующим названием. Это вдохновило группу на обсуждение относительно возможного выпуска альбома, которое длилось очень продолжительное время, и группа полагала, что, как только студия согласится на выпуск альбома, им дадут немного больше времени, чтобы собрать материал для альбома. Slayer обратились к компании грамзаписи относительно выпуска альбома. Переговоры между группой и студией записи длились примерно год. Это происходило, потому что группа долгое время не могла договориться с компанией грамзаписи относительно планов, которые у них были в отношении альбома, и которые не были прописаны в их контракте. В сентябре 2003 года, компания грамзаписи предоставила студию для записи альбома.

Slayer представила материал для компании грамзаписи, чтобы та могла выбрать что войдёт в альбом. После того, как Slayer просмотрела возвращённый материал, они попросили, чтобы компания грамзаписи выбрала другие песни для альбома.

Керри Кинг прокомментировал это так: «Есть тонны материала, они должны были выбрать из него, а как и что - это их проблема». У самого Кинга было пять больших коробок с материалами, накопленными за время существования группы. В его распоряжении были журналы с фотографиями группы, Кинг также располагал примерно 70-ти кассетами VHS и 8-ью видео, относящимися к 1983 году.

Список композиций

Диск № 1 
{{tracklist
| lyrics_credits = yes
| music_credits = yes
| extra_column = Оригинальный альбом
| title1 = Angel of Death
| lyrics1 = Джефф Ханнеман
| music1 = Ханнеман
| extra1 = Reign in Blood
| length1 = 4:50
| title2 = Criminally Insane
| note2 = remix
| lyrics2 = Ханнеман, Керри Кинг
| music2 = Ханнеман, Кинг
| extra2 = Reign in Blood (re-issue)
| length2 = 3:07
| title3 = Postmortem
| lyrics3 = Ханнеман
| music3 = Ханнеман
| extra3 = Reign in Blood
| length3 = 3:27
| title4 = Raining Blood
| lyrics4 = Ханнеман, Кинг
| music4 = Ханнеман, Кинг
| extra4 = Reign in Blood
| length4 = 4:12
| title5 = Aggressive Perfector
| lyrics5 = Ханнеман, Кинг
| music5 = Ханнеман, Кинг
| extra5 = Haunting the Chapel
| length5 = 2:28
| title6 = South of Heaven
| lyrics6 = Том Арайа
| music6 = Ханнеман
| extra6 = South of Heaven
| length6 = 4:45
| title7 = Live Undead
| lyrics7 = Кинг, Арайа
| music7 = Ханнеман
| extra7 = South of Heaven
| length7 = 3:50
| title8 = Silent Scream
| lyrics8 = Арайа
| music8 = Ханнеман, Кинг
| extra8 = South of Heaven
| length8 = 3:05
| title9 = Mandatory Suicide
| lyrics9 = Арайа
| music9 = Ханнеман, Кинг
| extra9 = South of Heaven
| length9 = 4:04
| title10 = Spill the Blood
| lyrics10 = Ханнеман
| music10 = Ханнеман
| extra10 = South of Heaven
| length10 = 4:49
| title11 = War Ensemble
| lyrics11 = Ханнеман, Арайа
| music11 = Ханнеман
| extra11 = Seasons in the Abyss
| length11 = 4:51
| title12 = Dead Skin Mask
| lyrics12 = Арайа
| music12 = Кинг
| extra12 = Seasons in the Abyss| length12 = 5:16
| title13 = Hallowed Point
| lyrics13 = Ханнеман, Арайа
| music13 = Ханнеман, Кинг
| extra13 = Seasons in the Abyss| length13 = 3:24
| title14 = Born of Fire
| lyrics14 = Кинг
| music14 = Ханнеман, Кинг
| extra14 = Seasons in the Abyss| length14 = 3:07
| title15 = Seasons in the Abyss
| lyrics15 = Арайя
| music15 = Ханнеман
| extra15 = Seasons in the Abyss| length15 = 6:26
| title16 = Hell Awaits
| note16 = live
| lyrics16 = Кинг
| music16 = Ханнеман, Кинг
| extra16 = Decade of Aggression| length16 = 6:49
| title17 = The Antichrist
| note17 = live
| lyrics17 = Ханнеман
| music17 = Ханнеман, Кинг
| extra17 = Decade of Aggression| length17 = 3:11
| title18 = Chemical Warfare
| note18 = live
| lyrics18 = Ханнеман, Кинг
| music18 = Ханнеман, Кинг
| extra18 = Decade of Aggression| length18 = 5:25
}}

 Диск № 2 

 Диск № 3 
Shit You’ve Never Heard

 Диск № 4 
Shit You’ve Never Seen (DVD)
 «Die by the Sword (Live)»
 Filmed in March 1983 in California
 «Aggressive Perfector (Live)»
 Filmed in 1983 in California
 «Praise of Death (Live)»
 Filmed in September 1984 in California
 «Haunting the Chapel (Live)»
 Filmed in May 1985 in Sweden
 «Necrophobic (Live)»
 Filmed in 1986 in New York
 «Reborn (Live)»
 Filmed in 1986 in New York
 «Jesus Saves» (Live)
 Filmed in 1986 in New York
 «War Ensemble» (Live)
 Filmed in June 1991 in Michigan
 «South of Heaven» (Live)
 Filmed in June 1991 in Michigan
 «Dead Skin Mask» (Live)
 Filmed in June 1991 in Michigan
 «Gemini» (Live)
 Filmed in August 1996 in California
 «Kerrang! Magazine Awards '96: Heaviest Band Award»
 Taken from a camcorder tape, appears courtesy of Kerrang! magazine
 «EPK for Diabolus in Musica''»
 «Stain of Mind»
 Filmed in July 1998 in Tokyo, Japan
 «Bloodline» (Live)
 Filmed in April 2002 by ESPN
 «Disciple» (Live)
 Filmed in July 2003 in France
 «God Send Death» (Live)
 Filmed in July 2003 in France

Диск № 5 
Live at The Grove in Anaheim, CA, May 2, 2002 (Bloodpack, Deluxe Edition only)

В записи участвовали 
 Том Арайа — бас, вокал
 Джефф Ханнеман — гитара
 Керри Кинг — гитара
 Дэйв Ломбардо — ударные on disc #1 tracks 1-18, disc #2 track 15, disc #3 tracks 1-7, 10-11 and 16-17, disc #4 tracks 1-10 and 15-17, disc #5 tracks 1-14
 Пол Бостаф — ударные on disc #2 tracks 1-14 and 16-22, disc #3 tracks 12 and 14-15, disc #4 track 14
 Джон Детте — ударные on disc #4 track 11

Примечания 

Альбомы 1983 года
Альбомы Slayer
Сборники на английском языке
Бокс-сеты